Рутберг — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Рутберг Ілля Григорович (1932—2014) — радянський і російський актор, мім
 Рутберг Філіп Григорович (1931—2015) — радянський і російський вчений-електрофізик і організатор петербурзької науки, доктор технічних наук, професор, академік Російської академії наук
 Рутберг Юлія Іллівна (* 1965) — радянська і російська актриса, донька Іллі Рутберга

Єврейські прізвища